Robichaux ist der Familienname folgender Personen:

 John Robichaux (1866–1939), US-amerikanischer Bandleader, Schlagzeuger und Violinist.
 Joe Robichaux (1900–1965), US-amerikanischer Pianist des New Orleans Jazz.
 Tom Robichaux, fiktive Figur aus den John Putnam Thatcher Romanen
 Toni Robichaux (1961–2019), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Robichaud